Jerzy Lechowski (1891–1947) – urzędnik konsularny
 Jerzy Lechowski (1929–2021) – dziennikarz i działacz sportowy